О маньчжурском амбане во Внешней Монголии см. статью Саньдо
Сандо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 60,58 км². Население — 144 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 41 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки